Çandır (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Çandır (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çandır